Яли́нковий прову́лок — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 У місті Києві:
 Ялинковий провулок — провулок у Дарницькому районі, місцевість Бортничі;
 Ялинковий провулок — провулок у Дарницькому районі, місцевість Червоний хутір.
 Ялинковий провулок — провулок в Одесі.

Провулки